Kronenfeldt, mitunter auch Kronenfeld und Cronenfeld sowie Cronenfeldt geschrieben, steht für:

 von Kronenfeld, österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Devary von Kronenfeld
 Kronenfeldt (Adelsgeschlecht), deutsch-böhmisches Adelsgeschlecht
 von Kronenfeldtscher Hof in Eystrup, Ortsteil Doenhausen, siehe Schloss Doenhausen

Kronenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch
 Cronenfeld
 Kronenfels
 Kronenfelss